{{Кинематографист
| имя = Джереми Рэй Тейлор
| оригинал имени = 
| изображение = Jeremy Ray Taylor 2018.jpg
| описание изображения = Тейлор в 2018 году
| имя при рождении = Джереми Реймонд ТейлорJeremy Raymond Taylor
| профессия = 
| годы активности = 2011 — 
| награды = MTV Movie & TV Awards (2018)
}}
Дже́реми Рэй Те́йлор (; ) — американский актёр кино и телевидения, начавший сниматься в возрасте 8 лет. Стал известен после исполнения роли Бена Хэнскома в фильмах «Оно» (2017) и «Оно 2» (2019).

 Биография 
Джереми Реймонд Тейлор родился 2 июня 2003 года в городке  (штат Теннесси, США). Отец — Майкл Тейлор, мать — Трейси, менеджер музыкальной группы из Нэшвилла. Младший из шести детей в семье. С раннего детства проявлял склонность к актёрскому мастерству и уже в 8 лет впервые появился на телеэкранах, а спустя ещё два года состоялся дебют мальчика на широком экране.

 Награды и номинации 
 2018 — MTV Movie & TV Awards в категории «Лучшая актёрская команда» за роль в фильме «Оно» — победа (совместно с ещё 6 актёрами и актрисами).
  — Teen Choice Awards в категории Choice Movie: Ship за роль в фильме «Оно» — номинация (совместно с Софией Лиллис).

 Избранная фильмография 

 Широкий экран 
 2013 — 42 / 42 — мальчик
 2015 — Человек-муравей / Ant-Man — хулиган (в титрах не указан)
 2015 — Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение / Alvin and the Chipmunks: The Road Chip — мальчик
 2017 — Оно / It — Бен Хэнском
 2017 — Геошторм / Geostorm — Эмметт (в титрах не указан)
 2018 — Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин / Goosebumps 2: Haunted Halloween — Сонни Куинн
 2019 — Оно 2 / It Chapter Two — Бен Хэнском в детстве

 Телевидение 
 2011 —  / Reed Between the Lines — Альберт (в эпизоде )
 2016 — Хорошее поведение / Good Behavior — мальчик (в эпизоде )
 2019 — Обученные / Schooled — Рид (в 1 эпизоде)
 2019 — Боишься ли ты темноты? / Are You Afraid of the Dark?'' — Грэм (в 3 эпизодах)

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактёры США